Vargèse est une petite station de Haute-Savoie (avec …), sortie de l'imagination d'Hergé.

Apparition 
La commune apparaît dans La Vallée des Cobras des Aventures de Jo, Zette et Jocko en 1954 et dans Tintin au Tibet des Aventures de Tintin, en 1958.

Le Maharadjah de Gopal et toute sa suite passent leurs vacances à l'« Hôtel des Neiges ».

Dans Tintin au Tibet, Tintin, Milou, le capitaine Haddock et le professeur Tournesol descendent à l'« Hôtel des Sommets ».

Les Legrand (Jo, Zette, Jocko et leurs parents) y ont leur propre chalet.

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Liste des lieux imaginaires dans Tintin

Lieu imaginaire dans Tintin
Culture en Haute-Savoie
Station de sports d'hiver en Haute-Savoie
Ville fictive en France